Hihifo (wallisianisch für „West“) ist der Name der geographischen Objekte:

 Hihifo (Wallis und Futuna), Distrikt im französischen Überseegebiet Wallis und Futuna
 Hihifo (Vavaʻu), Distrikt in Vavaʻu, Tonga
 Hihifo (Niuatoputapu), Ort auf der Insel Niuatoputapu, Tonga